Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (XI. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in der XI. Gesetzgebungsperiode vom 18. Oktober 1986 bis zum 18. Oktober 1991 auf. Bei der Landtagswahl 1986 erreichte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 30 der 56 Landtagssitze und konnte dadurch ihre absolute Mandatsmehrheit verteidigen, wobei sie gegenüber der Landtagswahl 1981 unverändert blieb. Die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) verlor zwei Mandate und stellte nach der Wahl 22 Landtagsabgeordnete, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) konnte ihre bisherigen zwei Mandate halten. Neu in den Landtag zog die „Grün-Alternative Liste Steiermark“ (VGÖ-AL) mit zwei Mandaten ein, ein Bündnis zwischen den Vereinten Grünen Österreichs (VGÖ) und der Alternativen Liste Österreichs (AL).

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.

11